Нижче наведено дискографію американського репера Yelawolf.

Альбоми

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Спільні міні-альбоми

Мікстейпи 
Pissin' in a Barrel of Beez (2005)
Ball of Flames: The Ballad of Slick Rick E. Bobby (2008)
Stereo (2009)
Trunk Muzik (2010)
Heart of Dixie (2012)
Trunk Muzik Returns (2013)
Black Fall (2013; продюсер усіх треків: DJ Paul)

Сингли

Власні

Інших виконавців 
Нижче зазначено лише ті пісні, що потрапили до чартів.

Гостьові появи 

 2009: «Country Cool» (Remix) (Donnis з участю Pill та Yelawolf)
 2009: «I Run» (Slim Thug з уч. Yelawolf)
 2009: «Like a Sewing Machine» (Alex King з уч. Yelawolf та Struggle)
 2009: «Looking for a Change» (Alex King з уч. Yelawolf та Sonny Bama)
 2009: «Mixin' Up the Medicine» (Juelz Santana з уч. Yelawolf)
 2009: «Rocketman» (Prof & St. Paul Slim з уч. Yelawolf)
 2009: «Who's Hood» (G-Side з уч. Yelawolf)
 2010: «Bring the Money Home» (Feroz з уч. Yelawolf)
 2010: «Crazy Girlz» (Dreamer з уч. Yelawolf)
 2010: «Cutlass» (Glamourlyke з уч. Yelawolf)
 2010: «Down This Road» (Bizarre з уч. Yelawolf)
 2010: «Go Crazy» (Rich Boy з уч. Yelawolf)
 2010: «How Low» (Remix) (Ludacris з уч. Rock City та Yelawolf)
 2010: «I'm a Freek» (Henny з уч. Pill та Yelawolf)
 2010: «Live It» (Paul Wall з уч. Jay Electronica, Raekwon та Yelawolf)
 2010: «Look the Other Way» (Skapezilla з уч. Note, Young Trimm та Yelawolf)
 2010: «Suicide» (Remix) (Neako з уч. Smoke DZA, Shawn Chrystopher, Phil Adé, Stalley та Yelawolf)
 2010: «You Ain't No DJ» (Big Boi з уч. Yelawolf)
 2011: «Black and White Flags» (Dixie Mafia з уч. Yelawolf)
 2011: «Bulletproof» (Cyhi the Prynce з уч. Yelawolf)
 2011: «Buss It» (Hollyweerd з уч. Yelawolf)
 2011: «Deer Mama» (SMKA з уч. Yelawolf)
 2011: «Electric Kingdom» (Article з уч. Yelawolf)
 2011: «Empty Town» (GLC з уч. Coldhard, Yelawolf та The Carps)
 2011: «Hello Sunshine» (STS з уч. Yelawolf)
 2011: «Let's Go» (Travis Barker з уч. Lil Jon, Busta Rhymes, Twista та Yelawolf)
 2011: «Lites On» (P. Watts з уч. Yelawolf)
 2011: «Make Some Noise (Put 'Em Up)» (The Crystal Method з уч. Yelawolf)

 2011: «Push It» (Jessie and the Toy Boys з уч. Yelawolf)
 2011: «Rough» (Game з уч. Yelawolf)
 2011: «Shit Done Got Real» (Ace Hood з уч. Busta Rhymes та Yelawolf)
 2011: «Smell My Cologne» (Big Hud з уч. Yelawolf)
 2011: «Take Em to…» (Thee Tom Hardy з уч. Yelawolf)
 2011: «Too Turnt Up» (Gucci Mane з уч. Yelawolf)
 2011: «Turn It Up» (Emilio Rojas з уч. Yelawolf)
 2011: «Worldwide Choppers» (Tech N9ne з уч. Ceza, JL B.Hood, U$O, Yelawolf, Twista, Busta Rhymes, D-Loc та Twisted Insane)
 2012: «Cheated» (Trouble Andrew з уч. Yelawolf)
 2012: «Dollar General» (Stevie Stone з уч. Yelawolf)
 2012: «Far from a Bitch» (Big Hud з уч. Rittz, Struggle та Yelawolf)
 2012: «Hall Pass» (Kydd з уч. Yelawolf)
 2012: «Immaculate Perception» (8Ball з уч. Waka Flocka Flame та Yelawolf)
 2012: «Lemonade» (Cisco Adler з уч. Yelawolf, Dirt Nasty та Johnny Polygon)
 2012: «New Kid» (Prof з уч. Zilla та Yelawolf)
 2012: «No Hands» (Track Bangas з уч. Yelawolf)
 2012: «One on One» (Jasmine Solano з уч. Yelawolf)
 2012: «Pretty Little Girl» (Blink-182 з уч. Yelawolf)
 2012: «Satellites» (Struggle з уч. Zilla та Yelawolf)
 2012: «Shit I've Seen» (Track Bangas з уч. Yelawolf, Trae та Chamillionaire)
 2012: «Smell My Cologne» (Big Hud з уч. Yelawolf)
 2013: «1 Train» (A$AP Rocky з уч. Kendrick Lamar, Joey Badass, Danny Brown, Action Bronson, Yelawolf та Big K.R.I.T.)
 2013: «Cuz I'm Famous» (Travis Barker з уч. Paul Wall, Hopsin та Yelawolf)
 2013: «Gun and a Mask» (Juicy J з уч. Yelawolf)
 2013: «Hammertime» (Rittz з уч. Yelawolf)
 2013: «Heaven» (Rittz з уч. Yelawolf)
 2013: «Legacy» (Remix) (Фіфі Добсон з уч. Yelawolf)
 2013: «Tha Package» (Brotha Lynch Hung з уч. Yelawolf)
 2013: «Yea That's Me» (Remix) (Jackie Chain з уч. Yelawolf та Big K.R.I.T.)
 2013: «ZEN» (Mickey Factz з уч. Yelawolf)
 2014: «Louder» (InkMonstarr з уч. Yelawolf)
 2014: «So Long» (Jelly Roll з уч. Yelawolf)
 2014: «Thank You» (SupaHotBeats з уч. Yelawolf)
 2015: «F U 2» (DJ Paul з уч. Violent J та Yelawolf)
 2015: «The Hole» (Hillbilly Casino з уч. Yelawolf)
 2016: «Country Side» (Alexander King з уч. Yelawolf та Jelly Roll)

Відеокліпи

Власні

Інших виконавців 
 2009: Juelz Santana за уч. Yelawolf — «Mixin' Up the Medicine»
 2010: Big Boi за уч. Yelawolf — «You Ain't No DJ»
 2011: Travis Barker за уч. Yelawolf, Twista, Busta Rhymes та Lil Jon — «Let's Go»
 2011: Struggle за уч. Yelawolf та Waylon Jennings — «Outlaw Shit»
 2011: Mr. Finley за уч. Yelawolf — «Oh Yeah»
 2011: Bizarre за уч. Yelawolf — «Down This Road»
 2012: Rittz за уч. Yelawolf — «Sleep at Night»
 2012: Steve Stone за уч. Yelawolf — «Dollar General»
 2013: Da Mafia 6ix за уч. Yelawolf — «Go Hard»

Посилання 

Yelawolf
Yelawolf